David Sustak a, en 2003, cofondé et présidé la National Sport Blowgun Association (Fédération américaine de sarbacane sportive), la première fédération nationale agréée par la Fédération internationale de sarbacane sportive (International Fukiya Association).

Biographie 
En 2003, il a cofondé et présidé la National Sport Blowgun Association.

En 2004, il est devenu coordinateur avec le CIO pour les Jeux olympiques de 2016.

En 2006, il a dissous la National Sport Blowgun Association pour se consacrer à l'homogénéisation des Fédérations nationales et à la sarbacane en tant que sport olympique.

Bibliographie 

David Sustak a rédigé trois ouvrages consacrés à la sarbacane sportive.

Voir aussi

Liens externes 
 Site de l'association France sarbacane sportive amateurs
 Portail français de la sarbacane sportive

Sarbacane
Arme blanche
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)